Zsadány – község Békés megyében, a Sarkadi járásban
 Hernádzsadány – (szlovák nevén: Ždaňa) község Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Mezőzsadány – (román nevén: Corneşti) falu Romániában, Temes megyében, Orczyfalva beosztott falva
 Sárazsadány – két település, Sára és Bodrogzsadány 1949-es egyesítésével létrejött település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sárospataki járásban
 Szatmárzsadány – (román nevén: Sătmărel) település Romániában, Szatmár megyében
 Tarnazsadány – község Heves megye Hevesi járásában

Egyéb jelentés
 Zsadány – férfikeresztnév

Jegyzetek